

Персоналии 
 Бродецкий, Александр Фёдорович (1905—1986) — почётный гражданин города Владимир
 Бродецкий, Адам (1949—2010) — польский фигурист выступающий в парном катание.
 Бродецкий, Зелиг (1888—1954) — британский математик.

Топоним 
 Бродецкий сельсовет — упразднённый сельский Совет на территории Березинского района Минской области Республики Беларусь.